Fiscus (lateinisch geflochtener Korb, Geldkorb, aber auch von dort übertragen auf Kasse) steht für:

 Fiscus, in der Latinistik und Mediävistik der Ausdruck für das Einkommen des Herrschers
 Fiskus, in der Volkswirtschaftslehre die Bezeichnung für den Staat als Wirtschaftssubjekt, Steuerbehörde
 Fiscus (Software), eine nie fertig entwickelte Software für die deutschen Finanzämter

Fiscus ist der Name folgender Orte:
 Fiscus (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

FISKUS